Bronisław Drozdowski – sierżant Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami (13 września 1933)
 Bronisław Drozdowski (1928–2017) – profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, specjalista z chemii i technologii tłuszczów modyfikowanych i żywności

Przypisy